Diana Loghin – calciatrice moldava
 Dimitrie Loghin – pittore e docente rumeno 
 Irina Loghin – cantante e politica rumena
 Mihaela Loghin – ex pesista rumena